Jørgen Sonne peut désigner :
 Jørgen Sonne (1801-1890), peintre de l'âge d'or danois,
 Jørgen Sonne (né en 1925), écrivain, poète et traducteur danois.